Virginie steht für:
 ein weiblicher Vorname, siehe Virginia (Vorname) #Virginie
 Virginie (Film), französischer Spielfilm (1962) von Jean Boyer (Regisseur)
 Virginie (Fernsehserie, 1979), französische Fernsehserie von 1979, Originaltitel: Les 400 coups de Virginie
 Virginie (Fernsehserie, 1996), französischsprachige kanadische Fernsehserie (1996–2010) 
 Virginie (Montagné), französisches Lied von Gilbert Montagné
 Virginie (1794), französische 44-Kanonen-Fregatte, Typschiff der Virginie-Klasse, durch die Briten übernommen als HMS Virginie
 Virginie-Klasse, Klasse von 10 französischen 40-Kanonen-Fregatten
 Lac Virginie (Mauricie), See in Mauricie, Provinz Québec, Kanada
 Lac Virginie (Saguenay–Lac-Saint-Jean), See in Saguenay–Lac-Saint-Jean, Provinz Québec, Kanada

Siehe auch:
 Verginia
 Virginia (Begriffsklärung)